Министърът на вътрешните работи на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на вътрешните работи е подреден по ред на правителство.

Министър на вътрешните работи (1879 – 1911)

Министър на вътрешните работи и народното здраве (1911 – 1944)

Министър на вътрешните работи (1944 – 1968)

Министър на вътрешните работи и държавната сигурност (1968 – 1969)

Министър на вътрешните работи (1969 – настояще)

Вижте също 
 Министерство на вътрешните работи на България

Литература 
 
 

Вътрешни работи
Вътрешни работи